Praxedis Guerrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Praxédis Guerrero, ort, Chihuahua, Praxedis G. Guerrero, 
 Praxedis Guerrero, Veracruz, ort, Tuxpan, 
 Praxedis Guerrero, Tamaulipas, ort, Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar